Kecamatan Mijen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Mijen (distrikt i Indonesien, lat -6,81, long 110,70), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Mijen (distrikt i Indonesien, lat -7,05, long 110,32), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar